Жюлі Алар-Декюжі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки у чвертьфіналі її перемогла Тамарін Танасугарн.

Ліза Реймонд виграла титул, перемігши у фіналі Танасугарн з рахунком 6–2, 6–7(7–9), 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Наталі Тозья (півфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (чвертьфінал)
  Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
  Сільвія Талая (3-тє коло)
  Наталі Деші (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (Champion)
  Анн-Гель Сідо (чвертьфінал)
  Крістіна Бранді (чвертьфінал)
  Анна Кремер (3-тє коло)
  Александра Стівенсон (1-ше коло)
  Тетяна Панова (1-ше коло)
  Магі Серна (3-тє коло)
  Ніколь Пратт (2-ге коло)
  Анастасія Мискіна (3-тє коло)
  Мір'яна Лучич-Бароні (1-ше коло)
  Тамарін Танасугарн (фінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 DFS Classic 2000 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

DFS Classic, одиночний розряд
2000